szczyty górskie w Pakistanie:
 Laila Peak (6096 m) w dolinie Hushe, Karakorum,
 Laila Peak (6985 m) w dolinie Haramosh, Karakorum (okolica lodowca  Chogo Lungma),
 Laila Peak (5971 m) w dolinie Rupal, Himalaje.

inne szczyty o tej nazwie:
 Laila Peak (ok. 4000 m) Swanetia, Gruzja.